Виханский — русская фамилия; имеет женскую форму Виханская.

Известные носители 
 Виханский, Александр Борисович — российский кинооператор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Виханский, Олег Самуилович (род. 1946) — экономист, один из основоположников и лидеров российской школы менеджмента.